Дор Перец (; 17 мая 1995, Ход-ха-Шарон, Израиль) — израильский футболист, полузащитник клуба «Маккаби» (Тель-Авив) и сборной Израиля.

Биография

Клубная карьера 
Родился 17 мая 1995 года в городе Ход-ха-Шарон. Заниматься футболом начал там же, но затем перешёл в молодёжную команду «Маккаби» (Тель-Авив). Дебютировал в чемпионате Израиля в составе «Маккаби» 20 октября 2014 года в матче с «Маккаби» (Хайфа), в котором вышел на замену на 60-й минуте вместо Махарана Ради. По итогам сезона стал с клубом чемпионом Израиля и в 2015 году принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, где сыграл во всех 6 матчах, однако «Маккаби» не набрал ни одного очка и занял последнее место в группе. В 2017 году Перец провёл полгода в клубе «Хапоэль» (Хайфа), где выступал на правах аренды. В сезоне 2018/19 выиграл с «Маккаби» своё второе чемпионство.

Карьера в сборной 
Активно выступал за юношеские и молодёжные сборные Израиля. В составе сборной до 19 лет принимал участие в юношеском чемпионате Европы 2014, на котором сыграл в двух матчах группового этапа, но занял с командой последнее место в группе.

В основную сборную Израиля впервые был вызван в октябре 2015 года на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2016 со сборными Кипра и Бельгии. Дебютировал за сборную 13 октября, отыграв весь матч против Бельгии. Осенью 2018 года сыграл в 4 матчах Лиги наций УЕФА, в одном из которых отметился забитым голом.

Достижения 
 «Маккаби» Тель-Авив 
 Чемпион Израиля (3): 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020
 Обладатель Кубка Израиля (2): 2014/2015, 2020/2021
 Обладатель Кубка Тото (3): 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019
 Обладатель Суперкубка Израиля (1): 2020/2021

Личная жизнь 
Его младший брат Риф Перец (р. 1991) также стал футболистом. Был одноклубником Дора по «Маккаби».

Ссылки 
 
 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа
Игроки ФК «Венеция»